

Musica 
Hour Glass  – gruppo musicale statunitense
Hourglass  – album degli America del 1994
Hourglass  – album di James Taylor del 1997
Hourglass  – album dei Millennium del 2000
Hourglass  – album di Dave Gahan del 2007
Hourglass: The Anthology  – album dei Lamb of God del 2010
Hourglass  – romanzo di Claudia Gray

Altro 
Filtro Hourglass  – filtro elettronico